Stefano Corti – politico italiano
Stefano Corti – comico italiano